Шеремета — українське прізвище.

Відомі носії:

 Аліна Шеремета ( 1998) — українська журналістка, репортажистка.
 Андрій Шеремета (1871—1946) — український актор комічного плану родом з села Бірче на Львівщині.
 Віктор Шеремета ( 1963) — український фермер.
 Микола Шеремета ( 1979) — львівський архітектор, у 2021—2023 голова Львівської спілки архітекторів (ЛОО НСАУ).
 Павло Шеремета ( 1971) — український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), президент Київської школи економіки. Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 2 вересня 2014 року).
 Петро Шеремета (1897—1922) — український діяч молодіжного і національно-визвольного руху. Четар УСС і УГА. У січні 1920 року перейшов на бік Червоної армії, а згодом очолив більшовицький диверсійний загін «Червона дванадцятка». Страчений за вироком польського військового суду у 1922 році.
 Роман Шеремета ( 1982) — український науковець, економіст.
 Ярослав Шеремета — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки

Див. також 
 Шеремет

Ше